Marienbrunn ist Ortsname von:
 Marienbrunn (Leipzig), Ortsteil im Stadtbezirk Süd des kreisfreien Leipzig, Sachsen
 Marienbrunn (Marktheidenfeld), Kirchdorf der Stadt Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Marienborn
 Maria-Brunn
 Mariabrunn
 Marienbrunnen